Morgan (Minnesota)
Morgan (Texas)
Morgan (Utah)

Desambiguações de topônimos